Hüttlingen kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Hüttlingen, Schweiz, ort och kommun, Thurgau,

Tyskland 

 Hüttlingen, Baden-Württemberg – kommun i Ostalbkreis, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,